Jméno a příjmení Ivo Ivanov má více nositelů:
 Ivo Ivanov (* 1966) – bulharský obchodník, celým jménem Ivo Dimitrov Ivanov
 Ivo Ivanov (* 1985) – bulharský fotbalista, celým jménem Ivo Ivanov Ivanov
 Ivo Ivanov (* 1985) – bulharský fotbalista, celým jménem Ivo Krasimirov Ivanov